Бегуно́в — русская фамилия. Известные носители:

 Бегунов, Андрей Владимирович (род. 1967) — советский и российский игрок в хоккей с мячом.
 Бегунов, Владимир Сергеевич (род. 1959) — гитарист и автор песен группы «Чайф».
 Бегунов, Юрий Константинович (1932—2014) — советский и российский филолог, славист, конспиролог.

 Бегунова, Анна Евгеньевна (род. 1986) — российская актриса.

См. также 
 Бегуновка